Jüdischer Friedhof Hochstätten steht für:

 Alter jüdischer Friedhof (Hochstätten)
 Neuer jüdischer Friedhof (Hochstätten)